Louis Theroux, een Brits documentairemaker
Paul Theroux, een Amerikaans schrijver
Marcel Theroux, is een Brits schrijver en tv-presentator.